MacDougal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Trembly MacDougal
 John MacDougal